Строевка — название населённых пунктов на Украине:

 Строевка — село в Двуречанском районе Харьковской области.
 Строевка — село в Репкинском районе Черниговской области.